The Confessions of Dr. Dream and Other Stories (1974) es el quinto álbum del compositor inglés Kevin Ayers.

Canciones 
 "Day by Day"
 "See You Later"
 "Didn't Feel Lonely Till I Thought Of You"
 "Everybody's Sometime And Some People's All The Time Blues"
 "It Begins With A Blessing / Once I Awakened / But It Ends With A Curse"
 "Ballbearing Blues"
 "The Confessions Of Doctor Dream (a) Irreversible Neural Damage (b) Invitation (c) The One Chance Dance (d) Doctor Dream Theme"
 "Two Goes Into Four"

Referencias 

Álbumes de 1974
Álbumes de Kevin Ayers